Пли́тра () — приморская деревня в Греции. Расположена на полуострове Элос на восточном побережье залива Лаконикоса, напротив порта Йитиона. Находится в юго-восточной части полуострова Пелопоннеса, в 164 километрах к юго-западу от Афин, в 76 километрах к юго-востоку от Каламаты и в 56 километрах к юго-востоку от Спарты. Входит в общину (дим) Монемвасию в периферийной единице Лаконии в периферии Пелопоннес. Население 211 жителей по переписи 2011 года.

Находится в 4 километрах к юго-западу от Пападьяники и в 13 километрах к югу от города Молаи.

Порт Плитры способен принимать рыбацкие суда и небольшие туристические катера и лодки. Развит пляжный туризм. Пляж имеет «Голубой флаг».

Сообщество Пападьяника 
В местное сообщество Пападьяника входят три населённых пункта. Население 1906 жителей по переписи 2011 года. Площадь 37,667 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Лакония